

Toponyme assez répandu aux Pays-Bas, Driehuizen signifie trois maisons.
 Driehuizen, hameau de la commune de Baarle-Nassau, dans le Brabant-Septentrional
 Driehuizen, hameau de la commune de Schermer, en Hollande-Septentrionale
 Driehuizen, hameau de l'île de Texel

Voir aussi 
 Driehuis